Peter Tchernyshev (en , ), né le  à Saint-Pétersbourg, est un patineur russo-américain. Sa partenaire en danse sur glace est Naomi Lang avec laquelle il patine depuis 1996. Ils ont gagné par deux fois le titre aux championnats des quatre continents. Ils ont également participé aux Jeux olympiques de 2002. Ils étaient entraînés à cette époque par Alexandre Jouline.

Biographie

Carrière sportive

Vie privée 
Le 22 septembre 2008, Peter Tchernyshev a épousé l'actrice et présentatrice de télévision russe Anastasia Zavorotnyuk. À l'automne 2018, le couple a eu une fille, Mila.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Sophia Eliazova (1 saison : 1995-1996)
 Naomi Lang (8 saisons : 1996-2004)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en février 1971